У́рван (Урбан) — апостол от 70-ти, сподвижник апостола Павла (), епископ македонский.

Амплий и Урбан сопутствовали апостолу Павлу в его проповедническом путешествии по странам Балканского полуострова; посему их епископство в городах этого полуострова, находившихся у Чёрного моря и в дельте Дуная, представляется вполне возможным. Святительствовал с благословения святого апостола Андрея Первозванного, который и посвятил его в сан епископа.

За проповедь Евангелия и разрушение идольских капищ был предан мученической смерти иудеями и эллинами-язычниками.

По Месяцеслову Василия, мощи Урвана вместе с мощами Амплия и Стахия принесены были в Константинополь и положены в Пигах ( — на источниках).

Дни памяти 
 В православном церковном календаре (по старому стилю): 4 января (17) — соборная память апостолов от 70-и и 31 октября (13 ноября).
 В католическом: 13 июля.
 В элладской церкви 29 ноября.

Литература 
 
  
 

Персоналии по алфавиту
Апостолы от семидесяти
Священномученики
Святые Единой Церкви